

Geografia
 Musso –  comune italiano della provincia di Como in Lombardia

Persone
 Bernardo Musso (1986) – cestista argentino con cittadinanza italiana
 Braulio Musso (1930) – ex calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Carlo Bartolomeo Musso (1863-1935) – scultore e decoratore italiano
 Cornelio Musso (1511-1574) – vescovo cattolico e teologo italiano
 Emilio Musso (1890-1973) – scultore italiano
 Enrico Musso (1962) – accademico e politico italiano
 Erica Musso (1994) – nuotatrice italiana
 Francesco Musso (1937) – ex pugile italiano, campione olimpico dei pesi piuma alle Olimpiadi di Roma del 1960
 George Musso (1910-2000) – giocatore di football americano statunitense
 Giulio Musso (1851-1915) – pittore italiano
 Guillaume Musso (1974) – romanziere francese
 Jacopo Musso (1993) – nuotatore italiano
 Jeff Musso, nome d'arte di Joseph César (1907-2007) – regista francese
 Juan Musso (1994) – calciatore argentino, di ruolo portiere
 Luigi Musso (1924-1958) – pilota automobilistico italiano
 Marc Musso (1995) – attore statunitense
 Maria Musso (1931) – ex velocista, ostacolista e multiplista italiana
 Mario Musso (1876-1915) militare italiano, decorato di Medaglia d'oro al valor militare
 Matteo Musso (1980) – giornalista italiano
 Mitchel Musso (1991) – attore e cantante statunitense
 Roberto Musso (1980) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Sirio Musso (1907–...) – pittore, direttore artistico e critico d'arte italiano
 Stefano Musso, in arte Alio Die (1968) – musicista italiano
 Vido Musso, propr. Vito William Musso (1913-1982) sassofonista e clarinettista jazz di origine italiana, naturalizzato statunitense

Altro
 Bivacco Biagio Musso – bivacco alle pendici del Grand Combin nel comune di Bourg-Saint-Pierre (Canton Vallese)
 Castello di Musso – fortilizio dell'omonima città lombarda
 Marmo di Musso – marmo estratto nelle cave del comune omonimo nella provincia di Como
 Musso – cognome di lingua italiana
 SsangYong Musso – autovettura fuoristrada prodotta dalla SsangYong Motor Company

Pagine correlate
 Mussa
 Mussi